

Редути —  село в Карлівському районі Полтавської області

Редути — село в гміні Орля Більського повіту Підляського воєводства